Gowrie (Iowa, VS), een dorp in de Verenigde Staten 
 Gowrie (Ghana), een dorp in Ghana